Prašnikar ist der Familienname folgender Personen:
 Bojan Prašnikar (* 1953), jugoslawischer Fußballspieler und slowenischer Fußballtrainer
 Lara Prašnikar (* 1998), slowenische Fußballspielerin